Демья́нов (Демья́нова) — русская фамилия, образованная от имени Демьян, а также топоним.

Известные носители 
 Демьяновы — дворянские роды.

 
 Демьянов, Анатолий Илларионович (1942—2020) — поэт, прозаик, переводчик, журналист.
 
 Демьянов, Виктор Митрофанович — д.м.н., профессор ВМА им. Кирова
 Демьянов, Геннадий Петрович (1920—1973) — советский педагог.
 
 Демьянов, Митрофан Михайлович (1888—1941) — советский скульптор.
 
 Демьянов, Модест Викторович — Георгиевский кавалер; полковник; 5 ноября 1916.
 Демьянов, Николай Яковлевич (1861—1938) — русский советский химик-органик, академик АН СССР.
 Демьянов, Юрий Андреевич (1931—2019) — советский и российский механик, лауреат Ленинской премии.
 Демьянов, Яков Иванович (1768 — после 1804) — Георгиевский кавалер (1803); капитан 1-го ранга.



Топонимы 
 Демьянов — село в Галичском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Демьянов Лаз — урочище под Ивано-Франковском (Украина).

См. также 
 
 
 
 
 
 Перегруппировка Демьянова — изомеризация карбоциклических и некоторых гетероциклических первичных аминов, происходящая при их дезаминировании